Виниця — назва кількох населених пунктів і місцевостей:

Виниця — село в Пловдивській області.
 Виниця — квартал у місті Варна.

Виниця — місто в Східному регіоні, адміністративний центр общини Виниця.
 Виниця — община в Східному регіоні.

Виниця — поселення в общині Чрномель.
 Замок Виниця — середньовічний замок в общині Чрномель.

Виниця — община у Вараждинській жупанії.

Див. також 
 Виниця-Брег — населений пункт у Хорватії, в Вараждинській жупанії у складі громади Виниця.
 Віниця — населений пункт у Словаччині.
 Вінниця (значення)